Příjmení Schulhof, Schulhoff nosí více osob:
 Ervín Schulhoff (1894–1942) – český hudební skladatel a klavírista
 Julius Schulhoff (1825–1898) – český klavírista a hudební skladatel
 Petr Schulhoff (1922–1986) – český režisér a scenárista
 Stanislav Schulhof (1864–1919) – český lékař a básník

Německá příjmení
Židovská příjmení